Het Engelse woord voor meteoor
 Meteor, een serie meteorologische satellieten uit de Sovjet-Unie, beginnend met Meteor 1-1
 Gloster Meteor, een straaljager van de jaren vijftig
 MBDA Meteor, een luchtdoelraket
 Meteor Praag, Tsjechische voetbalclub
 Meteor (1979), een film uit 1979
 Meteor: Path to Destruction, een tweedelige miniserie
 Meteor (METro Est-Ouest Rapide), de bijnaam van de eerste volautomatische metrolijn van Parijs
Merken van bromfietsen:
 Meteor (Hannover)
 Meteor (Praag)
 Meteor (Stettin)